Thoburn ist der Familienname folgender Personen:

 Isabella Thoburn (1840–1901), amerikanische Missionarin
 James Mills Thoburn (1836–1922), amerikanischer Missionar
 John T. Thoburn (* 1941), Ökonom
 Joseph B. Thoburn (1866–1941), amerikanischer Historiker
 June Thoburn (* 1939), Sozialwissenschaftlerin
 Nicholas Thoburn (* 1970), Politikwissenschaftler
 Tina Thoburn, Pädagogin
 William Thoburn (1906–1997), kanadischer Ruderer